Adam Monroe, conosciuto anche come , è un personaggio della serie televisiva Heroes, interpretato da David Anders e doppiato da Andrea Lavagnino. La sua prima apparizione avviene nell'episodio della seconda stagione Quattro mesi dopo.... Perde la vita nella terza stagione, nell'episodio Luce morente per mano di Arthur Petrelli che ne assorbe il potere.

Biografia

Seconda stagione - Volume due: Generazioni 
Nell'episodio Quattro mesi dopo..., dopo che Hiro si teletrasporta nel giappone feudale del 1671, conosciamo l'eroe Takezo Kensei, che altri non è che un mercante inglese approdato in Giappone in cerca di fortuna. Non è l'eroe delle grandi leggende che vengono narrate nel futuro ma un mercenario assetato di soldi e sakè. Hiro convince Takezo a salvare il padre della principessa e a percorrere la sua strada di eroe. Ma alla sua partenza i guerrieri che Hiro aveva sconfitto, quando era sotto le sembianze di Takezo Kensei, sono lì ad attenderlo per un agguato. Takezo viene trafitto da tre frecce e Hiro si dispera per il timore di aver sconvolto la storia, ma dopo qualche attimo nota che le ferite dell'eroe si stanno richiudendo: Kensei riprende i sensi e il suo fattore di guarigione fa il resto. L'eroe è allibito e impaurito da quello che riesce a fare, ma Hiro riesce a convincerlo che il suo dono è del tutto normale, mostrandogli il suo. Takezo deve ora recuperare la pergamena del fuoco sorvegliata da 90 guardie che hanno giurato di proteggerla, ma il guerriero non se la sente e viene messo a dura prova dal giapponese venuto dal futuro. Viene infatti teletrasportato sul posto dove deve combattere e viene lasciato da solo, nella speranza che riesca a utilizzare le sue abilità.
Ci riesce e torna, stanco ma vittorioso, dalla principessa Yaeko, che lo abbraccia e lo bacia. Takezo è felice di questa sua capacità e ringrazia Hiro per avergli mostrato la strada per diventare eroe.

L'eroe giapponese, con l'aiuto di Hiro, riesce a superare le ardue prove che le sue leggende narrano. Durante le loro missioni l'amore di Takezo verso la principessa aumenta sempre più. Arrivano finalmente al rifugio di Barba Bianca, l'uomo da sconfiggere per salvare il costruttore di spade, ma devono prima architettare un modo per sconfiggere il suo numeroso esercito. Hiro e Takezo riescono a superare il numeroso esercito di Barba Bianca, penetrando nella tendopoli a notte inoltrata. Riescono a liberare il padre di Yaeko, il costruttore di spade, ma scoprono una terribile notizia: l'uomo per salvare la sua famiglia ha istruito Barba Bianca nella costruzione di armi da fuoco. Per Hiro questo significa che non ci saranno più spade né samurai e che il futuro è nuovamente compromesso. Mentre i tre, più il prigioniero liberato, fuggono dall'accampamento, vengono assaliti ma tutti riescono a mettersi in salvo. Hiro per farlo è costretto ad usare il suo potere e si teletrasporta assieme alla principessa. Lei rimane sorpresa dal potere di Hiro e da tutte le conoscenze che lui ha della storia di Kensei. Scopre che in realtà è Hiro l'uomo di cui si è innamorata, quello che l'ha salvata dai ladroni e gli dice che l'ama. Lui ricambia e vorrebbe baciarla ma blocca il tempo e pensa che compiere quel passo vorrebbe dire cambiare il continuum spazio/tempo, ma non resiste e decide di baciare la ragazza che anch'egli ama. Non sa che Takezo ha visto tutto quanto da dietro una roccia e che non è pronto per perdonarlo. Quando i due parlano dell'accaduto Hiro rinuncia all'amore di Yaeko per l'eroe Kensei, ma questo gli volta le spalle e lo consegna agli uomini di Barba Bianca assieme alla principessa e al costruttore di spade.

Takezo è in collera con Hiro e giura vendetta verso di lui e verso tutte le persone a lui care. Quando Hiro raggiunge la riserva della polvere da sparo l'eroe del Giappone è lì ad attenderlo e combatte assieme a lui. Non si lascia convincere dalle parole dell'ex amico, quella che cerca è solo vendetta e quando la risalva sta per esplodere lui resta lì in mezzo al fuoco. Anni dopo, nel 2007, nell'appartamento di Montreal che Peter aveva dipinto si sente un rumore. Peter di riflesso lancia una scarica elettrica e una mano sembra parare quel raggio ustionandosi e poi tornando come prima. Subito dopo appare Takezo che sembra conoscere bene Peter. Gli ricorda che lui è Adam e che loro, insieme, cambieranno la storia. Adam aiuta Peter a ricordare il passato. Nei fatti accaduti quattro mesi prima vediamo l'Adam del passato imprigionato dall'Impresa. È il vicino di stanza di Peter rinchiuso lì da 30 anni e la sua spiegazione nel trovarsi lì è quella di non aver potuto salvare il mondo perché l'Impresa l'ha fermato avanti tempo. Adam spiega a Peter che è tenuto lì prigioniero per la pericolosità dei suoi poteri e non per poterlo curare definitivamente, perché una vera cura ancora non c'è. Inoltre spiega che il suo sangue potrebbe curare il fratello ricoverato in ospedale. Grazie ai poteri riacquisiti di Peter, i due riescono a fuggire dall'edificio. Si recano in ospedale da Nathan e, grazie all'iniezione del sangue di Adam nella flebo del paziente, la pelle dell'uomo inizia a rigenerarsi, curandosi del tutto. Fuggono perché rischiano di essere presi ma Elle e l'Haitiano li hanno già scovati. Nel presente Peter adesso ricorda tutto quanto ed è pronto a continuare il piano progettato con Adam.

Adam convince Peter a cercare la biologa che studiò il ceppo n° 138, Victoria Pratt, e i due raggiungono la sua abitazione. Peter va da solo e parla con la scienziata. Dopo averle raccontato le sue intenzioni, questa gli indica una locazione, errata, del ceppo del virus. Quando il ragazzo raggiunge il compagno di avventura, Victoria lo segue e spara ad entrambi, perché non vuole causare altri incidenti.
Mentre Adam si sta rigenerando lei gli punta il fucile alla testa, spiegandogli che solo sparandogli lì potrà eliminarlo per sempre. Peter interviene in tempo facendo perdere i sensi alla donna. Nuovamente nella casa, Peter interroga Victoria ma la donna non vuole aiutarli, perché, spiega, sa che Adam vuole solo diffondere il virus e non distruggerlo. Adam convince Peter del contrario e il ragazzo è costretto a scoprire il luogo dove si trova nascosto il virus attraverso la lettura del pensiero e mentre poi tenta invano di fermarli viene uccisa da Adam.
In Texas i due entrano nella sede dell'Impresa, ma quando Adam sta per terminare la sua missione, viene interrotto dall'arrivo di Hiro. I due si scambiano parole dure e di vendetta, e Adam si auto-descrive come un Dio sulla terra. Spiega che il suo compito è quello di ripulire la Terra da tutti i mali, distruggendo l'umanità e ricominciando tutto dal principio. Hiro decide di mettere fine alla sua vita e lo teletrasporta via dalla camera blindata, prima di sparire Adam lascia la provetta dalla sua mano, che poi Peter distruggerà. In seguito si vede Adam imprigionato sotto terra, dentro una bara, nel cimitero in Giappone dove sono stati sepolti i genitori di Hiro.

Terza stagione

Volume tre: Criminali
Adam ricompare alla fine del quarto episodio della terza stagione, quando Hiro e Ando, su ordine di Angela Petrelli, lo liberano dalla sua prigionia per il recupero di una formula segreta trafugata dalla Pinehearst di Arthur Petrelli. In seguito viene catturato e portato al cospetto di Arthur Petrelli che ne assorbe il potere condannandolo ad una morte istantanea per invecchiamento.

Poteri e abilità 
Adam possiede la capacità della rigenerazione spontanea, come Claire Bennet. Sembra inoltre che sia stato in grado di sopravvivere per centinaia di anni senza invecchiare, visto che ha lo stesso aspetto sia nel 1671 che nel 2007. Inoltre Adam era già uno spadaccino di prim'ordine nel 1671, ed ha sicuramente affinato la sua abilità nel corso degli anni.

Collegamenti esterni 
 

Monroe, Adam
Samurai immaginari